Стрелци () су били посебан војни ред, стајаћа војска наоружана ватреним оружјем, која је постојала у Русији од 16. до почетка 18. века. У страним изворима често се називају просто „мускетари”.

Историја 
Руска војска користила је ручно ватрено оружје (аркебузе) против Татара већ од 1480. Војним реформама Ивана IV Грозног око 1550, стрелци су основани као посебан род стајаће војске.

Стрелци су образовани из нижих редова слободних људи (, срп. Слуге по избору или уговору) о царевом трошку, као противтежа земљопоседничкој војсци () коју су образовали и опремали племићи (, срп. Слуге по рођењу или наслеђу).

Организација 
Стрелци су били организовани у одреде (), редове () и, након 1682, пукове. Заповедник пука називао се главом стрелаца, а јединица се делила на „сотније” (стотине) и десетине. Плаћани су готовим новцем, али и следовањима хране, а често су се у миру бавили земљорадњом, трговином и занатима.

Делили су се на „одабране”, који су служили у престоној Москви, и „градске”, који су били смештени у провинцијским градовима. У Москви је било око 12.000 стрелаца, а такође су обављали службу полиције и ватрогасаца. Најелитнији одред били су коњички стрелци (), који су служили као царска гарда.

Опрема и тактика 
Стрелци су могли бити коњаници, али су углавном служили као пешадија. Били су строго униформисани (што је било необично за време када су настали) и наоружани примитивним пушкама — аркебузама, српастим секирама („бардишима”) и сабљама. У борби су обично били статични пошто се од њих очекивало да пруже сталну паљбу из заклона. Иван Грозни их је са успехом користио у ратовима против Татара приликом освајања Казања и Астрахана средином 16. века. Међутим, у ратовима против војно развијенијих противника попут Пољака и Швеђана стрелци, као и други одреди царске војске, нису били толико ефикасни.

Опадање 
Током 17. века стрелци су постали наследна каста, а њихов војни значај је слабио услед даљих војних реформи које су следиле европске узоре. Ипак, као гарнизонски одреди Москве и даље су били политички утицајни. После учешћа у завери против Петра Великог, цар их је 1698. распустио, а њихове вође побио. Стрелци су постепено уклопљени у регуларне одреде и почетком 18. века престају фактички да постоје.

Референце

Литература

Спољашње везе 

 

Руско царство